Sankt Bartlmä heißen folgende geographische Objekte:

 Sankt Bartlmä (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl, Bayern 
 St. Bartlmä (Gemeinde Techelsberg am Wörther See), Ortschaft von Techelsberg, Kärnten
 Sankt Bartlmä (Gemeinde Eibiswald), Ortschaft von Eibiswald, Steiermark 
sowie:
 etliche Kirchen, siehe Bartholomäuskirche

Siehe auch:
 Sankt Bartholomäus